Il Capitan Fracassa (Le Capitaine Fracasse) – romanzo di Théophile Gautier
Capitan Fracassa (Le Capitaine Fracasse) – film del 1909 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Capitan Fracassa (Le Capitaine Fracasse) – film del 1929 diretto da Alberto Cavalcanti e Henry Wulschleger
La maschera sul cuore (Le Capitaine Fracasse) – film del 1942 diretto da Abel Gance
Capitan Fracassa (Le Capitaine Fracasse) – film del 1961 diretto da Pierre Gaspard-Huit

Pagine correlate 
Capitan Fracassa (disambigua)